BP Biocombustíveis (anteriormente Tropical BioEnergia) é uma empresa brasileira produtora de bioetanol. Trata-se de uma subsidiárias entre a BP, 100% e as antigas joint ventures são: o Grupo Maeda e a Santelisa Vale, com ex-participações de 50%, 25% e 25%, respectivamente.

Ligações externas
 Oficial da empresa

Empresas produtoras de bioetanol do Brasil
Empresas de Goiás
BP